Periodizace znamená dělení na časové úseky.

Může například označovat:

Periodizace historie
Periodizace médií
Periodizace dějin evropské hudby
Třídobá periodizace pravěkých dějin

Odkazy

Reference